Voller  ist der Familienname folgender Personen:
 Carl August Voller (1842–1920), deutsche Lehrkraft, MdHB
 Wilhelm Voller (1897–1973), Landrat

Siehe auch:
 Foller
 Vollers